Берк () — англомовна форма ірландського прізвища .

Відомі носії прізвища 
 Александра Берк (;  1988) — англійська поп-співачка, автор пісень та акторка.
 Арлі Берк (; 1901—1996) — адмірал ВМС США, учасник Другої світової та Корейської воєн. Був керівником військово-морськими операціями ВМС США при президенті Дуайті Ейзенхауері.
 Біллі Берк (; 1884—1970) — американська актриса, номінантка на премію «Оскар» (1938).
 Біллі Берк (;  1966) — американський актор, сценарист, продюсер.
 Девід Берк (;  1975) — британський професійний боксер, призер чемпіонату Європи.
 Джеймс Лі Берк (;  1936) — американський письменник детективного жанру.
 Донна Берк (;  1964) — австралійська співачка, диктор, бізнесвумен.
 Едмунд Берк (; 1729—1797) — англо-ірландський державний діяч, член Парламенту Великої Британії, публіцист, мислитель, основоположник британського консерватизму.
 Кеннет Берк (; 1897—1993) — американський письменник, теоретик літератури та комунікації, перекладач.
 Корі Берк (;  1991) — ямайський футболіст, нападник.
 Олівер Берк (;  1997) — шотландський футболіст, півзахисник.
 Раймонд Лео Берк (;  1948) — американський кардинал, префект Верховного Трибуналу Апостольської Сигнатури (2010—2014), патрон Мальтійського ордену з 2014 року.
 Роберт Джон Берк (;  1960) — американський актор.
 Соломон Берк (; 1940—2010) — американський співак і автор пісень у стилях ґоспел, соул і блюз.
 Стівен Берк (;  1988) — британський велогонщик, олімпійський чемпіон (2012).
 Тарана Берк (;  1973) — американська активістка-правозахисниця, феміністка, засновниця руху «Me Too».
 Тім Берк (;  1982) — американський біатлоніст, срібний призер чемпіонату світу з біатлону (2013).
 Томас Берк (; 1875—1929) — американський легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон (1896).
 Шон Берк (;  1967) — канадський хокеїст, воротар.
 Юлія Берк — українська тревел-блогерша.

Вигадані персонажі 
 Джульєт Берк () — вигаданий персонаж серіалу «Загублені».

Інше 
Династія Берк (, , ) — аристократична династія в Ірландії англо-норманського походження.

Див. також 
 Ескадрені міноносці типу «Арлі Берк»